Каса́ндра () — община (дим) в Греции на одноимённом полуострове на побережье заливов Касандры и Термаикоса в периферийной единице Халкидики в периферии Центральная Македония. Население  человек по переписи 2011 года. Площадь 334,28 квадратного километра. Плотность 49,87 человека на квадратный километр. Административный центр — Касандрия. Димархом на местных выборах 2019 года избрана Анастасия Халкия-Димитропулу ().

Община Касандра создана в 1964 году (). В 2010 году () по программе «Калликратис» к общине Касандра присоединена упразднённая община Палини.

Административное деление 
Община (дим) Касандра делится на 2 общинные единицы.

Димархи 
 2014—2019 Василиос Кирицис ()
 2019 —  Анастасия Халкия-Димитропулу ()

Примечания

Ссылки 
 

Димы Греции
Халкидики